Авто́бусная остано́вка — место у проезжей части, отведённое для остановки общественного транспорта с целью посадки и высадки пассажиров. Другие значения:
 «» — пьеса Уильяма Инджа (1955). Её экранизации:
 «Автобусная остановка» — фильм Джошуа Лоана с Мэрилин Монро и Доном Мюрреем в главных ролях (США, 1956).
 «» — телесериал, транслировавшийся на канале ABC в 1961—1962 годах. 
 «Автобусная остановка» — фильм  (США, 1982).
 Автобусная остановка — часть гоночной трассы Спа-Франкоршам.
 Фиктивная автобусная остановка — устанавливается на территории или рядом с домами престарелых или другими клиниками, где содержатся люди, страдающие деменцией (например, вызванной болезнью Альцгеймера). У таких больных бывают нарушения памяти, при этом они могут испытывать стремление к перемене мест, беспокойное желание куда-либо возвратиться.

См. также 
 Фиктивная автобусная остановка